Rúgolo kan som auktorsförkortning betyda:

 Sulma E. Rúgolo de Agrasar
 Sulma Zulma E. Rúgolo de Agrasar

Robotskapade auktorsförkortningar